Szántó Tibor (1912–2001) tipográfus, könyvtörténész, grafikus, főiskolai tanár
 Szántó Tibor (1928–1970) író, novellista, újságíró
 Szántó Tibor (1944) labdarúgó (MTK, Bp. Vasas Izzó)
 Szántó Tibor sci-fi-író

Jegyzetek